Вауг Корнуолльский (ум. 585) — отшельник, архиепископ. Святой Католической церкви, память 15 июня.

Св. Вауг (Vauge) был священником в Арма (Armagh), Ирландия. Он отправился в Пенмарш (Penmarch), Бретань, где, вероятно, был поставлен архиепископом. Он построил себе уединённую келию, но не жил наедине с собой. Он часто проповедовал местным жителям и насаждал идею христианского совершенства в их сердцах. Святой Вауг отошёл ко Господу 15 июня. Он был покровителем Лланливери (Llanlivery) в Корнуолле, где он известен под именем святого Вореха (Vorech).

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 The Lives of the Primitive Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints Alban Butler, Charles Butler 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Христианские отшельники
Христианские святые VI века
Святые Бретани
Святые Ирландии
Святые Корнуолла
Архиепископы
Католические святые
Англиканские святые
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие 15 июля
Умершие в 585 году